Cooley steht für:
 Cooley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cooley Distillery, irische Whiskey-Brennerei
 Cooley High School, Schule in Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten
 Rinderraub von Cooley, Sage der irischen Mythologie, siehe Táin Bó Cuailnge
 Thomas M. Cooley Law School, Schule in Lansing, Michigan, Vereinigte Staaten

Cooley ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Cooley (Minnesota), Ortschaft im Itasca County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Birch Cooley Township, Township im Renville County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Cooley-Halbinsel, Halbinsel im Nordosten der Republik Irland
 Amanda Cooley Branch, Fluss im US-Bundesstaat Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:

 Cooley Covered Bridge, in Pittsford, Vermont, ID-Nr. 74000251
 Cooley Farms, in Warrensville Heights, Ohio, ID-Nr. 79001823
 Cooley-Neff Warehouse, in Medford, Oregon, ID-Nr. 07000923
 Cooley-Whitney House, in Decorah, Iowa, ID-Nr. 80001461